Lyall ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lyall (* 1944), britische Sprinterin
 Billy Lyall (1953–1989), schottischer Komponist und Keyboarder
 Charles James Lyall (1845–1920), britischer Orientalist und Übersetzer arabischer Poesie
 Chick Lyall (* 1958), schottischer Jazzpianist und Komponist
 Gavin Lyall (1932–2003), englischer Schriftsteller
 Laura Muntz Lyall (Laura Adeline Muntz, besser bekannt als Laura Muntz Lyall; 1860–1930), kanadische Malerin des Impressionismus

Sonstiges:
 Lyall-Inseln, Inselgruppe vor der Pennell-Küste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:
 Lyell